El nombre François Petit puede referirse a las siguientes personas:

François Petit, escalador francés;François Petit, artista marcial francés.